О́ллман, также Оллмен, Оллмэн () — английская фамилия. Известные носители:

 Оллман, Артур (1890—1956) — английский футболист.
 Оллман, Бертел (род. 1936) — американский марксист.
 Оллман, Грегг (1947—2017) — американский музыкант и певец, участник группы The Allman Brothers Band.
 Оллман, Джордж Джеймс (1812—1898) — ирландский натуралист.
 Оллмэн, Дик (1883—1943) — английский футболист.
 Оллмен, Дуэйн (1946—1971) — американский гитарист, участник группы The Allman Brothers Band.
 Оллман, Куинн (род. 1982) — американский музыкант, более известный как бывший гитарист рок-группы The Used.
 Оллман, Маршалл (род. 1984) — американский актёр.
 Оллман, Рене (более известна как Рене Гриффин; род. 1968) — американская актриса.
 Оллман, Эрик (род. 1955) — американский программист.

Примечания